Флаг Камбарского района — является одним из официальных символов муниципального образования «Камбарский район». Принят решением Камбарского районного Совета депутатов Удмуртской Республики от 20 октября 2004 года.

Описание 
Флаг муниципального образования «Камбарский район» представляет собой прямоугольное трехцветное полотнище с эмблемой, состоящее из горизонтальных равновеликих по ширине полос зеленого, желтого и лазоревого (синего, голубого) цвета, расположенных сверху вниз.

Соотношение ширины флага к его длине — 1:2. В левой стороне флага изображена буква «К», верхние точки которой расположены на середине зеленой полосы, нижние — на середине лазоревой (синей, голубой) полосы.

Во флаге муниципального образования «Камбарский район»: зеленый цвет является символом природы района; желтый цвет условно соответствует золотому поясу, аналогично пересекающему родовой герб Демидовых: Камбарка является старинным демидовским уральским городом; лазоревый (синий, голубой) цвет — цвет водной стихии; буква «К» — Камбарка, Камбарский район.

Примечания 

Камбарский район